Le nom Tyrone Smith est porté par les personnes suivantes :
 Tyrone Smith (1983-), un joueur de rugby à XV australien ;
 Tyrone Smith (1984-), un athlète des Bermudes.

Voir aussi